Мышковская Лия Моисеевна (7 (19) января 1887, Динабург — 5 марта 1959, Москва) — русский советский литературовед и литературный критик.

Биография 
Окончила историко-филологический факультет Юрьевского университета в 1916 году. С 1921 преподавала литературу в вузах Москвы. Начала печататься в 1928. Литературоведческие работы посвящены преимущественно изучению художественного мастерства Л. Н. Толстого. Кандидат филологических наук (1940).

Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Сочинения 
 Чехов и юмористические журналы 80-х гг., М., Московский рабочий, 1929;
 Работа Толстого над произведением. Создание «Хаджи-Мурата», М., Федерация, 1931;
 Литературные проблемы пушкинской поры. М., Советская литература, 1934;
 Л. Толстой. Работа и стиль. М., Советский писатель, 1938, 1939;
 Мастерство Л. Н. Толстого, М., Советский писатель, 1958.

Примечания

Ссылки 
 http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke5/ke5-0402.htm

Выпускники Тартуского университета
Похороненные на Донском кладбище